Ženská čtyřhra BRD Bucharest Open 2016 probíhala v polovině července 2016. Do deblové soutěže bukurešťského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Oxana Kalašnikovová a Demi Schuursová, jehož členky v této sezóně spolu nehrály. Schuursová do turnaje nezasáhla, jelikož hrála na současně probíhajícím Ladies Championship Gstaad 2016 a spoluhráčkou Kalašnikovové se stala Jaroslava Švedovová z Kazachstánu, se kterou vypadla ve čtvrtfinále na raketách Češek Lenky Kunčíkové a Karolíny Stuchlé.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený australsko-thajský pár Jessica Mooreová a Varatčaja Vongteančajová, který ve finále zdolal rumunsko-polskou dvojici Alexandra Cadanțuová a Katarzyna Piterová po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první společnou trofej. Mooreová vybojovala na okruhu WTA vůbec první deblový titul a pro Wongteanchai to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Oxana Kalašnikovová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)
  Paula Kaniová /  Barbora Krejčíková (semifinále)
  Andreea Mituová /  Alicja Rosolská (čtvrtfinále)
  Ysaline Bonaventureová /  Ioana Raluca Olaruová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BRD Bucharest Open
WTA Tour 2016